Le patronyme flamand de Clippele, de Clippel, de Klippel, Kluppels, Cluppel peut avoir diverses origines:
un surnom d'un knuppelaar (de l' ancien nl. klippelaar) ;
un surnom pour quelqu'un d'apparence trappue ;
un renvoi vers un sonneur de cloche : de clepel ou clippel (du ''nl. klepel : le battant d'une cloche).

Olivier de Clippele (1959-), homme politique belge ;
Jean-Pierre de Clippele (1928-2012), homme politique belge.

Patronyme flamand